Malmbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Malmbådan (vid Iskmo Lillön, Korsholm), Österbotten, 
 Malmbådan (vid Värlax, Korsholm), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar